Modrorzytka (Psittinus cyanurus) – gatunek małego ptaka z rodziny papug wschodnich (Psittaculidae); jest jedynym przedstawicielem rodzaju Psittinus. Zamieszkuje Azję Południowo-Wschodnią.

Podgatunki i zasięg występowania 
Zwykle wyróżnia się trzy podgatunki modrorzytki:
 modrorzytka czarnogrzbieta (Psittinus cyanurus cyanurus) – występuje w południowej Mjanmie, południowej Tajlandii, na Sumatrze i Borneo;
 modrorzytka zielonogrzbieta (Psittinus cyanurus abbotti) – wyspy Simeulue oraz Siumat;
 Psittinus cyanurus pontius – Wyspy Mentawai.
Niektórzy autorzy podnoszą modrorzytkę zielonogrzbietą do rangi osobnego gatunku (Psittinus abbotti); takie ujęcie systematyczne od 2014 roku stosuje np. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN).

Morfologia 
Długość ciała: 18 cm; masa ciała: 85 g.

Widoczny jest dymorfizm płciowy. Głowa samca jest niebieska, a samicy brązowa (u modrorzytki czarnogrzbietej i Psittinus cyanurus pontius) lub zielona (u modrorzytki zielonogrzbietej).

Status 
IUCN od momentu taksonomicznego podziału gatunku w 2014 roku uznaje modrorzytkę za gatunek bliski zagrożenia (NT – near threatened), a trend liczebności jej populacji uznaje się za spadkowy. Do tej samej kategorii NT zaliczana jest modrorzytka zielonogrzbieta, ale trend liczebności jej populacji uznaje się za stabilny.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Papugi wschodnie
Ptaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1795 roku